Mutatis mutandis, locution latine
 Mutatis mutandis, album de la chanteuse Juliette